Weiße Linie steht 
in der Anatomie für
die mediane Ansatzlinie der Bauchmuskeln, siehe Linea alba
die Verbindung zwischen Hufkapsel und -sohle, siehe Zona alba
in der Milchindustrie für eine Produktkategorie, siehe Weiße Linie (Milchindustrie)
für einen Familienzweig derer von Haxthausen (Adelsgeschlecht)